Der Begriff Dietrichsberg bezeichnet: 

 den deutschen Namen der Ortschaft Sihva im Kreis Valga in Estland

Berge, Erhebungen und Kuppen:
 Dietrichsberg (Rhön) (), Berg bei Wölferbütt in der Rhön, Wartburgkreis, Thüringen
 Dietrichsberg (Harz) (ca. ), Berg bei Altenau im Harz, Landkreis Goslar, Niedersachsen
 Dietrichsberg (Grabfeld) (), Berg bei Neubrunn im Grabfeld, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen
 Dietrichsberg (Hemmighausen) (), Berg im Vorupland bei Hemmighausen im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Dietrichsberg (Meiningen) (Dietrich; ), Berg bei Meiningen, Landkreis Schmalkalden-Meiningen, Thüringen (siehe Goetz-Höhle)
 Dietrichsberg (Thalitter) (), Berg bei Thalitter im Landkreis Waldeck-Frankenberg, Hessen
 Dietrichsberg (Unterellen) (), Bergsporn bei Unterellen, Wartburgkreis, Thüringen
 Dietrichsberg (Oldendorf) (), Berg bei Oldendorf in den Meller Bergen, Landkreis Osnabrück, Niedersachsen (siehe Diedrichsburg)